Venezuela steht für:

 Venezuela, Staat in Südamerika

Daneben steht Venezuela auch für:

 Venezuela (Kuba), Stadt und Municipio in Kuba
 Venezuela, Tarnname einer Stadtattrappe im Zweiten Weltkrieg, siehe Hardtwald (Karlsruhe)
 Venezuela, ein Album aus 1958 des venezolanischen Komponisten Aldemaro Romero

Siehe auch:
 Klein-Venedig (Venezuela), an die Welser verpfändetes Gebiet im späteren Venezuela